Four Songs – EP dei Live del 1991
Four Songs – EP di Alexi Murdoch del 2002